

Wydarzenia 

 grecki architekt Hippodamos z Miletu zbudował miasto Rodos
 współkrólem Sparty, obok Agisa II, został po śmierci Plejstoanaksa Pauzaniasz

Urodzili się 
 Dion z Syrakuz, filozof i polityk grecki (data sporna lub przybliżona)

Zmarli 
 Plejstoanaks z dynastii Agiadów, król Sparty  od 459 p.n.e.